Terrassa — cidade da Catalunha
 Terrassa Padovana — comuna italiana do Vêneto
 Terrassa Futbol Club — clube da Espanha
 Catedral do Espírito Santo de Terrassa

Desambiguações de topônimos